Newhart bezeichnet

 Bob Newhart (* 1929), einen US-amerikanischen Schauspieler und Stand-up-Comedian
 Newhart (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie von 1982 mit Bob Newhart